Orestis ist

 der neugriechische Name des antiken griechischen Helden Orest, siehe Orestes
 ein griechischer Vorname, siehe Orestis (Vorname)
 eine Landschaft im antiken Makedonien, Siedlungsgebiet der Orester, siehe Orestis (Landschaft)
 der ältere Name einer griechischen Gemeinde, siehe Argos Orestiko